Boguszyn ist der Name folgender Orte in Polen:
 Boguszyn (Nowe Miasto nad Wartą) in der Woiwodschaft Großpolen
 Boguszyn (Włoszakowice) in der Woiwodschaft Großpolen
 Boguszyn (Kłodzko) in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Boguszyn (Wałcz) in der Woiwodschaft Westpommern